Чемпионаты Гватемалы по шахматам среди мужчин проводятся с 1923 г. Соревнование является ежегодным. Первый женский чемпионат страны прошел в 1925 году, после чего данные турниры не проводились на протяжении более полувека. Только с 1981 г. женские чемпионаты стали проводиться вновь. Как и мужские турниры, женские чемпионаты проводятся каждый год.

Рекордсменом по количеству побед в чемпионате Гватемалы является международный мастер К. Хуарес Флорес, по состоянию на 2016 г. выигравший 26 титулов. На втором месте многолетний лидер гватемальских шахмат Г. Вассо, в активе которого 14 побед. У женщин безусловным лидером является С. К. Масарьегос, по состоянию на 2016 г. выигравшая чемпионат страны 21 раз.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Гватемала
Шахматы в Гватемале